Miejscowości w Polsce:
 Dobrska-Kolonia
 Dobrska-Włościany